Sunfish Lake kan syfta på följande:
 Sunfish Lake, Minnesota, en ort i USA
 Sunfish Lake, Ontario, en sjö i Kanada